Welsh Open 2008 je bil poklicni jakostni snooker turnir. Potekal je od 11. do 17. februarja v dvorani Newport Centre v Newportu, Wales. 

Turnir je osvojil Mark Selby, ki je tako osvojil prvi jakostni turnir v karieri. V finalu je premagal Ronnieja O'Sullivana z 9-8, potem ko je že zaostajal s 5-8.

Vidnejši dogodki
 Tian Pengfei je osvojil zadnje tri frame dvoboja proti enemu od domačih favoritov, Matthewu Stevensu, in se z izidom 5-4 veselil napredovanja v drugi krog zaključnega turnirja. 
 David Roe je v drugem krogu vodil s 3-1 proti Johnu Higginsu, a nato izgubil s 3-5 in se poslovil od nadaljnjega tekmovanja. 
 Mark Williams je osvojil zadnje tri frame dvoboja proti Marcu Fuju in slavil tesno zmago, izid je bil 5-4.
 Ali Carter je v osmini finala vodil že s 4-0 proti branilcu naslova Neilu Robertsonu, a nato slavil le s 5-3.
 Ronnie O'Sullivan je pobral nagrado za najvišji niz turnirja, saj je v zadnjem framu svojega polfinalnega dvoboja proti Shaunu Murphyju (ki ga je dobil s 6-3) prikazal niz 143 točk in tako za kar 9 točk podrl drugi najvišji niz turnirja, niz 134 točk v lasti Marcusa Campbella. 
 Mark Selby je v finalu zmogel le niz 77 točk, medtem ko je O'Sullivanu uspel niz 135 točk. Selby je vseeno slavil, potem ko je z granitno obrambo zaustavil ustvarjalno igro O'Sullivana in uprizoril veličasten povratek ter zaostanek s 5-8 pretvoril v zmago z 9-8.

Nagradni sklad
Zmagovalec: 35.000 £
Poraženec v finalu: 17.500 £
Polfinalist: 8.750 £
Četrtfinalist: 6.500 £

Zadnjih 16 tekmovalcev: 4.275 £
Zadnjih 32 tekmovalcev: 2.750 £
Zadnjih 48 tekmovalcev: 1.725 £
Zadnjih 64 tekmovalcev: 1.325 £

Najvišji niz kvalifikacij: 500 £
Najvišji niz zaključnega turnirja: 2.000 £

Niz 147 točk kvalifikacij: 1.000 £
Niz 147 točk zaključnega turnirja: 20.000 £

Skupaj: 225.500 £

Zaključni turnir

Kvalifikacije
Kvalifikacije so potekale med 26. in 28. januarjem 2008 v Prestatynu, Wales.

Seznam nizov vsaj 100 točk

Kvalifikacije

134 Stuart Pettman 
128 Munraj Pal 
126 Judd Trump 
123 Tony Drago 
122 Liang Wenbo 
113 Issara Kachaiwong  

112 Ian Preece
109 Tom Ford  
105 David Roe 
104 Jimmy Michie 
100 Lee Walker

Zaključni turnir

143, 135, 113, 108, 105, 101  Ronnie O'Sullivan  
134 Marcus Campbell
133 Ken Doherty
132, 115, 108, 107 Joe Perry 
130, 124 Stephen Hendry 
129, 108, 105 Shaun Murphy 
125, 114 John Higgins 
123 Stuart Bingham 
123, 112 Judd Trump 
117, 101 Marco Fu 
115 Ding Junhui 

114, 101 Mark Selby 
114, 100 Mark Williams 
112 Michael Judge 
109 Stephen Maguire 
107 Andrew Higginson 
107 Jamie Cope 
105, 102 Ali Carter 
103 Dave Harold 
102 Rod Lawler 
100 Anthony Hamilton
100 Neil Robertson

Viri

2008
Welsh Open